Землепо́льзование — распоряжение земельной собственностью разными способами; эксплуатация земельных участков личным или чужим трудом.

Способ пользования землёй имеет крупное значение не только в отношении развития сельскохозяйственной экономики в стране, но и в социальном смысле. С одной стороны, сумма продуктов, производимых каждой хозяйственной единицей, имеет тенденцию увеличиваться по мере того, как растёт заинтересованность земледельца в результатах его труда; с другой — от господствующего типа землепользования в стране зависит и распределение в ней доходов от земледелия между разными классами общества.

Формы землепользования 
По формам землепользования различают следующие виды земледельческого хозяйства:
 личное пользование — обработка земли личным трудом,
 рабское хозяйство,
 крепостное хозяйство,
 аренда и половничество,
 наёмный труд, батрачество.

Историческое землепользование 
Земельная собственность была главной формой капитала, дававшего владельцу средства к существованию и политическую власть. Земельным собственником мог быть лишь свободный и полноправный гражданин. В завоёванных странах земельные владения распределялись между высшими военными и гражданскими чинами; земледельческое же население обращалось в рабов или крепостных, обрабатывавших земли на пользу владельцев.

Феодализм 
Феодальные земельные владения:
 Феод — земли, пожалованные сеньором вассалу в наследственное владение на условиях несения вассалом военной, административной или придворной службы в пользу сеньора.
 Аллод — неразделимая и неотчуждаемая собственность большой семьи.
 Фригольд — «свободное владение», наследственное или пожизненное, в средневековой Англии.
 Ординат — форма майората, при которой земельные владения того или иного магната-ордината после его смерти переходили к старшему сыну как неделимое и неотчуждаемое имущество.
 Альменда — в средневековой Западной Европе земельные угодья (пастбища, леса, луга, пустоши, места рыбной ловли) в общем пользовании (неподелённые земли) всех членов одной или нескольких общин.
 Аренда земли:
 Дольники, Половничество, Издольщина — арендная плата взималась собственником земли долей полученного с неё урожая.
 Испольщина — разновидность издольщины, при которой арендная плата составляла половину урожая.
 Сервитут — ограниченное право пользования чужой вещью (в дореволюционной русской правовой терминологии — право участия частного).

Землепользование по странам

См. также 
 Земельный вопрос в России в 1917 году
 Земельный кадастр
 Арендная плата земельного участка
 Правила землепользования и застройки

Литература 
 «Владение и пользование землёй» (СПб., 1871).
 «Итоги экономического исследования России», т. II.
 Карышев Н. «Вечно-наследственный наем земель» (СПб., 1885).
 Карышев Н. «Крестьянские вненадельные аренды» (Юрьев, 1892).

Ссылки 

 
 

Землепользование
Общее право
Право собственности
Вещное право
История сельского хозяйства
Земельное право